Janaki est :
 un des noms de Sītā, une divinité de l'hindouisme ;
 un prénom macédonien ;

 un personnage de films indiens :
 Mudalvan (1999),
 Sarkar (2005) ;

 V. N. Janaki (1924-1996), actrice indienne ;
  (née en 1931), actrice indienne.